Burne ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Higgins Burne (1886–1959), britischer Militärhistoriker
 Edward Burne-Jones (1833–1898), britischer Maler
 Philip Burne-Jones (1861–1926), britischer Kunstmaler und Illustrator
 Wilfred Burne (1903–1989), britischer Wasserspringer

Burne (ukrainisch Бурне) ist der Name einer Siedlung in der Ostukraine (Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe), siehe Burne (Ort)

Siehe auch:
 Burn
 Byrne
 Burnes